Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар 2019 проводился с 7 по 10 марта 2019 года в городе Карлстад.

В чемпионате приняло участие 14 команд.

Чемпионом стала команда Анна Хассельборг / Оскар Эрикссон; команда выиграла чемпионат в 4-й раз в своей истории. Серебряные медали завоевала команда Тереза Вестман / Робин Альберг. Бронзовыми призёрами стала команда Юханна Хельдин / Кристиан Линдстрём.

Формат турнира 
Сначала все команды, разбитые на 2 группы по 7 команд в каждой (A, B), участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Команды, занявшие в группах первые три места, проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по неполной олимпийской системе: четвертьфиналы (для команд, занявших в группах 2-е и 3-и места; проигравшие в них занимают итоговое 5-е место), полуфиналы (где с победителями четвертьфиналов встречаются команды, занявшие в группах 1-е места), матч за 3-е место и финал.

Составы команд

Результаты соревнований

Групповой этап 
Группа A

 Проходят в полуфиналы плей-офф
 Проходят в четвертьфиналы плей-офф

Плей-офф 

{{2TeamBracket
| RD1= Матч за 3 место

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= 
| RD1-score1= 12
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Team Vermelin / Edin
| RD1-score2= 5
}}Четвертьфиналы. 10 марта, 8:30Полуфиналы. 10 марта, 12:30Матч за 3-е место. 10 марта, 16:30Финал.' 10 марта, 16:30''

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2019
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2019
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных команд 2019

2019
Спорт в Швеции в 2019 году
Март 2019 года
Спортивные соревнования в Карлстаде